Rvati je lahko:
 Rvati, Obrenovac (Srbija)
 Rvati, Raška (Srbija)